Столбецкое — название нескольких населённых пунктов:

 Столбецкое — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Столбецкое — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Столбецкое — село в Покровском районе Орловской области.

См. также 
 Вышне-Столбецкое